VTR Open 2012 – tenisowy turniej ATP z cyklu VTR Open rozgrywany w dniach 30 stycznia–5 lutego 2012 roku w Viña del Mar na kortach ceglanych o puli nagród 398 250 dolarów amerykańskich.

Gra pojedyncza

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Gra podwójna

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Pula nagród

Eliminacje gry pojedynczej 
 Drabinka eliminacji

Przypisy

Bibliografia 
 
 

2012 w tenisie ziemnym
2012
2012 w Chile